Шомо́н () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, адміністративний центр департаменту Верхня Марна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 230 км на схід від Парижа, 110 км на південний схід від Шалон-ан-Шампань.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Шампань-Арденни. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 10855 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 22004,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Відомі люди 
 Андре Блондель‏ — французький фізик, винахідник осцилографа;

Світлини

Посилання 

 Офіційний сайт міста Шомон 
 [ Розташування муніципалітету Шомон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Марна

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Верхня Марна
Верхня Марна